Hohes Gericht steht für:
 Blutgerichtsbarkeit oder Hohe Gerichtsbarkeit im Heiligen Römischen Reich für schwere Straftaten mit Körperstrafen
 Hohes Gericht (Thurgau), historische Gebiete in Thurgau, in denen der Landvogt hohe und niedere Gerichtsbarkeit ausübte
 Hohes Gericht am Lechlumer Holz, historische Hauptrichtstätte von Braunschweig-Wolfenbüttel